ETB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Bend (Stati Uniti)
 ETB – codice valutario ISO 4217 del Birr etiope, valuta dell'Etiopia
 Euskadi Telebista – televisione basca
 Empresa Telefonica Bogota - Compagnia telefonica e di servizi internet della Colombia